Název Mašov má více míst:
 Mašov (Petrovice), část obce Petrovice v okrese Příbram
 Mašov (Turnov), část města Turnov v okrese Semily